Buková hora bezeichnet mehrere Berge in Tschechien

 Buková hora (Adlergebirge) (958 m n.m), Berg im Adlergebirge 
 Buková hora (683 m n.m.), Berg im Böhmischen Mittelgebirge
 Buková hora (Broumovská vrchovina) (638 m n.m.), Berg im Braunauer Berland
 Buková hora (Lausitzer Bergland) (512 m n.m.), Berg im Lausitzer Bergland